Wappersdorf ist der Ortsname von

 Wappersdorf (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wappersdorf (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Wappersdorf (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Weppersdorf